Riancia är ett släkte av insekter. Riancia ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Riancia